Mineral County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Mineral County, Colorado 
 Mineral County, Montana 
 Mineral County, Nevada 
 Mineral County, West Virginia